Geschick bedeutet:

 Schicksal
 Geschicklichkeit

Siehe auch: